Der Grand Prix 1988 war ein zur Snooker-Saison 1988/89 gehörendes Weltranglistenturnier. Es wurde vom 10. bis zum 23. Oktober im Hexagon Theatre in der englischen Stadt Reading ausgetragen. Sieger des von Rothmans gesponserten Turnieres wurde Steve Davis, der Alex Higgins mit 10:6 im Finale besiegte. Das höchste Break spielte Dean Reynolds, in der Qualifikation war es Joe O’Boye.

Preisgeld 
Ab der Runde der letzten 64 gab es Preisgelder, außerdem wurden Prämien für das höchste Break in der Hauptrunde und in der Qualifikation ausgezahlt.

Qualifikation 
Die Qualifikation wurde im Modus Best of 9 Frames ausgetragen.

Runde 1 (Letzte 128) 

|

|}
|}

Runde 2 (Letzte 96) 

|

|}
|}

Hauptrunde 
Am Hauptturnier nahmen die gesetzten Spieler und die Qualifikanten teil.

Finale 
Davis begann das Finale mit einem Century-Break und baute seine Führung zu einem 3:0 aus. Higgins konnte zwar ab und zu einen Frame gewinnen, Davis war ihm aber überlegen und führte schließlich mit 8:4. Higgins verkürzte und Davis stellte darauf den alten Abstand wieder her, sodass es 9:5 stand. Wiederum verkürzte Higgins, aber Davis gewann schließlich mit 70:20 den 16. Frame und gewann den Titel.

Century Breaks 
Während der Qualifikation wurden sechs Century Breaks von sechs Spielern erspielt, im Hauptturnier wurden 12 Century Breaks von 11 Spielern erzielt. Zwei Spielern gelangen Century Breaks sowohl in der Qualifikation als auch im Hauptturnier.

Hauptrunde

Qualifikation

Einzelnachweise 

1988
Snookerveranstaltung 1988
Billardturnier in Reading